Karsch:
 Anna Louisa Karsch (1722–1791) (de)
 Ferdinand Karsch(-Haack) (1853, Münster – 1936, Berlim), um aracnólogo, entomologista
 síndrome de Karsch-Neugebauer